

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Cierpisz – część miasta Konin
 Cierpisz – część wsi Czarna w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna 
 Cierpisz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut 
 Cierpisz – część wsi Markowa w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Markowa
 Cierpisz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Cierpisz – część wsi Mrowla w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza